Lionel Emery est un acteur, metteur en scène, auteur, directeur de voice-over français.

Lionel Emery a connu le monde paysan puis ceux de la cuisine, du vin et enfin du droit. Ce chemin aux nombreux centres d’intérêt l'a mené aux métiers d'acteur et de metteur en scène. Riche de voyages et de rencontres, il devient auteur en 2022 avec la publication de son roman L'aube d'un autre monde.

Filmographie 
Lionel Emery est un acteur français ayant joué dans de nombreux films, téléfilms et cours métrages français.

Télévision

Téléfilms 
1999 : Un drôle de père - Charlotte Brandström
2000 : Brigade Spéciale - Charlotte Brandström
2002 : Alerte - Danger Immédiat - Olivier Chavarot
2003 : Groupe flag - Etienne Dhaene
2003 : La crim' - Jean-Pierre Prévost
2004 : Lucile et le petit prince - Marian Handwerker
2006 : Marie Humbert - Marc Angélo
2007 : Diane femme flic - Nicolas Herdt
2008 : Brigade Navarro (Coup de feu ) - Philippe Davin
2008 : Pas de secret entre nous - Christian Mouchart et Patrick Tringale
2008 : De feu et de glace - Joyce Bunuel
2010 : Profilage - (Retour à la terre) – Eric Summer
2014 : Résistance - David Delrieux et Miguel Courtois
2015 : Mes amis, mes amours, mes emmerdes - Nicolas Herdt
2018 : Kader Chérif - ( Festival mortel) ) - Bruno Garcia
2018 : Noces d’Or – Nader Tacmil Homayoun
2019 : Platane (série télévisée) Saison III – Eric Judor
2020 : Tandem (série télévisée, 2016) ( les larmes d’Aphrodite ) – Corinne Bergas

Cinéma

Longs métrages 
2000 : Compulsion de Alexandre Jousse
2000 : L'homme est un fanfaron de Oliver Chavarot et Jean Cauchy
2001 : Philosophate de Farid Fedjer
2004 : À vot' bon cœur de Paul Vecchiali
2008 : Skate or die de Miguel Courtois
2008 : Joyce de Martin Ziegler
2014 : Dans la cour de Pierre Salvadori

Courts métrages 
2014 : Sans scrupules (Short com) de Katherine Evans
2015 : Je suis libre  de Alexandre Moyse
2016 : Je suis mon premier regard  de Alexandre Moyse
2017 : Je suis un mortel amour  de Alexandre Moyse
2017 : Type Writer  de Alexandre Moyse
2015 : S.D.F de Rémy de vaucorbeil
2021 : Le chat d'Himmler  de Hugo Bussi

Théâtre

Création et mise en scène 
2014/2016 : Jibé fait du bruit - One man Show de Jean-Baptiste Mazoyer , tournée en salles parisiennes

2017 : Sensual Cabaret - Les feux de la rampe

Acting 
2015 :  de Alain Reynaud-Fourton

Publication 

C'est en 2022 que Lionel Emery s'essaye à la littérature et devient écrivain avec la sortie de son tout premier roman L'aube d'un autre monde.

"L'aube d'un autre monde", Roman, éditions Souffles Littéraires

Notes et références

Liens externes 

Acteur français de doublage
Acteur français de télévision
Acteur français de cinéma
Metteur en scène français